Serie A 1935 – torneo di hockey su ghiaccio
 Serie A 1935 – torneo di pallapugno